Adolph von Bassewitz ist der Name folgender Personen:
* Adolph Christian Ulrich von Bassewitz (1787–1841), Mecklenburg-Schwerinscher Kammerherr, Domherr
 Adolph Christian von Bassewitz (1758–1821), Lübecker Domherr

Siehe auch:
 Adolf von Bassewitz